Someday my prince will come (soundtrack) (1937), soundtrack van Sneeuwwitje en de zeven dwergen, vaak gecoverd, o.a. door Patricia Paay
 Some day my prince will come (hoorspel) (1967), een hoorspel van André Kuyten
 Someday my prince will come (Miles Davis) (1961), een muziekalbum van Miles Davis
 Someday my prince will come (Wynton Kelly) (1961), een muziekalbum van Wynton Kelly
 Someday my prince will come (Chet Baker) (1979), een muziekalbum van Chet Baker
 Someday my prince will come (Tiffany Thornton) (2008), een muziekvideo van Tiffany Thornton